Black Rock Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Rock Mountain (Arizona)
 Black Rock Mountain (Kalifornien)
 Black Rock Mountain (Nevada)
 Black Rock Mountain (North Carolina)
 Black Rock Mountain (Virginia)
 Black Rock Mountain (Wyoming)